11304 Cowra – asteroide della fascia principale
 Contea di Cowra – contea del Nuovo Galles del Sud, in Australia